Габих — фамилия. Известные носители:

 Габих, Герман (1895–?) — немецкий лётчик-ас Первой мировой войны.
 Габих, Эдвард Ян (1835—1909) — перуанский инженер, математик.
 Габих — дворянский род, имеющий немецкие корни.

См. также 
 Хабих, Маттиас (род. 1940) — немецкий актёр театра и кино.